Педра-Бранка — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Педра-Бранка — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Педра-Бранка — остров в Сингапуре.

См. также 
 Педра-Бранка-ду-Амапари